

Армии на страната на Гърция (ахейци) 

Виж Списък на корабите

 Абанти
 Аргос и Тиринт
 Аркадия
 Атина и Саламин
 Бебейци (Тесалия)
 Беотия
 Дулихий
 Елида
 Елоне (Тесалия)
 Ениенци
 Етолия
 Ехалия
 Итака
 Йолк (Тесалия)
 Крит
 Локрида
 Магнезия
 Мелибея
 Микена и Коринт
 Минийци
 Мирмидонци от Аргос
 Ормения
 Пилос
 Родос
 Сима
 Спарта
 Фера
 Филака
 Фокида

Армии, биещи се на страната на Троянците 

 Амазонки
 Дардания
 Етиопия
 Зелия
 Кикония
 Колон
 Ликия
 Меония
 Мизия
 Милет
 Пеласги
 Пеония
 Перкота
 Тракия
 Троя
 Фригия
 Хализони (Халаби)

Участвали на страната на гърците 
(непълен списък)

Участващи на страната на Троя 
(непълен списък)

Участници и техните убийци

На неизвестна страна 
 Аскалаф
 Мент, цар на Кикония
 Мент, цар на Тафия

Списъци
Троянска война